Jornal de Verdade era um telejornal da Rede Globo e surgiu como substituto do Jornal de Vanguarda, do qual conservou, além de alguns integrantes da equipe, as principais características: o tom informal e coloquial no discurso de seus apresentadores, a presença de vários locutores, o comentário de jornalistas especializados, que interpretavam os fatos mais importantes do dia; e o humor e a irreverência dos bonecos em movimento de Borjalo.

Inicialmente, participaram do telejornal os apresentadores Luís Jatobá, Jorge Silva, Ilka Soares, Haroldo Holanda, Jorge Sampaio e Otto Lara Resende. Em 1969, o telejornal era apresentado por Cid Moreira, Célio Moreira, Jorge Silva, Haroldo Holanda e Nina Chaves.

Programas de televisão do Brasil que estrearam em 1966
Programas de televisão do Brasil encerrados em 1969
Programas de televisão em língua portuguesa
Telejornais da TV Globo